Berliner Appell steht für:

 Berliner Appell des Weltfriedensrates (1951/1952) der einen Abschluss eines Friedenspaktes zwischen den fünf Großmächten forderte.
 Berliner Appell des Weltfriedensrates (1957) für die sofortige Einstellung aller Kernwaffenversuche.
 Berliner Appell (1982), Friedensappell „Frieden schaffen ohne Waffen“ von DDR-Bürgerrechtlern (Rainer Eppelmann, Robert Havemann); siehe Schwerter zu Pflugscharen
 Berliner Appell (1994), neurechte politische Kampagne im Vorfeld der Bundestagswahl 1994
 Berliner Appell (1998), Artikel mit rechtskonservativem Inhalt von Erika Steinbach vom Bund der Vertriebenen
 Berliner Appell zu mehr Vermögensbildung in Mitarbeiterhand
 Berliner Appell (2005), Berliner Appell der Gewerkschaft der Polizei: „Terrorbekämpfung statt Wahlkampfgetöse“
 Berliner Appell (2016), Berliner Appell „Klimaneutral handeln“
 Berliner Appell (2017/1), Berliner Appell von Außenminister Gabriel und Entwicklungsminister Müller: „Gemeinsam gegen Hungersnot“
 Berliner Appell (2017/2), Berliner Appell 2017 für eine europakonforme Justiz in Deutschland
 Berliner Appell (2018/1), Berliner Appell „Kulturerbe ist die Zukunft Europas“
 Berliner Appell (2018/2), Berliner Appell der Verlage: „Das digitale Europa braucht starke und unabhängige Verlage“
 Der Berliner Appell (März 2018), Handlungskatalog des Kindernetzwerks